Simmern kan syfta på:

 Simmern (furstendöme) – ett furstendöme i Tyskland.
 Pfalz-Simmern - den ätt som härskade i furstendömet Simmern.
 Simmern (slott) - slott i furstendömet Simmern.

Geografi

Luxemburg 

 Septfontaines, Luxemburg, Capellen,

Tyskland 

 Simmern/Hunsrück – kommun i Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz, 
 Simmern, Westerwald – kommun i Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz,